Халатов: фамилия.

Известные носители 
 Халатов, Артемий Багратович (1894—1938) — ректор Московского института народного хозяйства.
 Халатов, Виктор Михайлович (1901—1969) — советский актёр.

Халатова 
 Халатова, Мария Мироновна (1870 — 1960) — актриса русского дореволюционного кинематографа.